Boe kan syfta på följande platser:

Finland 
Boe, egendom, Nyland

Frankrike 

 Boé, kommun, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Liberia 

 Boe (klan i Liberia, Nimba County), 
 Boe (klan i Liberia, Sinoe County),

Nauru 

 Boe, Nauru, distrikt, 

Robotskapade Liberiaförgreningar